Космоцератопс () — род рогатых динозавров, который жил на территории штата Юта, США в конце кампанского яруса мелового периода 80—70 млн лет назад. Представлен единственным видом — Kosmoceratops richardsoni. Является обладателем самого большого количества рогов среди цератопсид.

Описание 
Останки цератопсида обнаружены в меловых отложениях (кампанский ярус) палеонтологами из США и Австралии на плато Кайпаровиц в южной части штата Юта, США, вместе сдругим динозавром — Utahceratops gettyi. Типовой экземпляр (UMNH VP 17000) представлен почти полным черепом. Помимо этого были найдены три других экземпляра включающие помимо черепа примерно 45 % постчерепа.

Впервые был описан палеонтологом Скоттом Сэмпсоном из университета Юты (University of Utah), совместно с другими учеными (Mark A. Loewen, Andrew A. Farke, Eric M. Roberts, Catherine A. Forster, Joshua A. Smith и Alan L. Titus) в 2010 году.

Название рода происходит от древнегреческой «κόσμος/kosmos» — «богато украшенный», «keras» — «рога» и «oops» — «лицо». Слово «kosmos» является ссылкой на богато украшенное жабо, «ceratops» является общим словом в названии цератопсид. Видовое название дано в честь Скотта Ричардсона (Scott Richardson), волонтёра, нашедшего два черепа K. richardsoni.

В результате кладистического анализа Kosmoceratops относится к подсемейству Chasmosaurinae, входящее в семейство Ceratopsidae. Точный анализ выявил, что Kosmoceratops и Vagaceratops являются близко родственными таксонами в кладе, к которому принадлежит так же Triceratops, и стоят ниже в родословной, чем Arrhinoceratops ornatus, но выше, чем Coahuilaceratops. Всё семейство имеет такой вид:

Kosmoceratops достигал 5 метров в длину, весил около в 2,5 тонн. Космоцератопсы жили в то время, когда Северная Америка была разделена на западную (Ларамидиа) и восточную (Аппалачиа) части мелководным Ниобрарским морем, простиравшимся от Северного Ледовитого океана до Мексиканского залива. Учёные насчитали у Kosmoceratops целых 15 рогов: один на носу, по два над глазами и на щеках плюс десять своеобразных крюков на краю костного воротника, в результате чего данный динозавр является обладателем самого большого количества рогов.

Примечания 

Хазмозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2010 году